Il singolare del torneo di tennis Madrid Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ota Fukárek che ha battuto in finale Gouichi Motomura 6-2, 6-7, 7-5.

Teste di serie 

 Alejandro Hernández (primo turno)
 Gouichi Motomura (finale)
 Stefano Pescosolido (primo turno)
 Lior Mor (secondo turno)

 George Bastl (semifinali)
 Ota Fukárek (Campione)
 Ivo Heuberger (quarti di finale)
 Petr Luxa (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Challenger 1999